Espuri Larci Flavus, cònsol el  i el .
 Tit Larci Flavus, cònsol el  i el .
 Luci Lucreci Flavus Triciptí, cònsol el .
 Gai Decimi Flavus, tribú militar el .
 Gai Alfi Flavus, tribú de la plebs el .
 Luci Ceseci Flavus, tribú de la plebs el .
 Virgini Flavus, retòric romà del  dC.
 Alfi Flavus, retòric romà dels temps de Tiberi.
 Sulpici Flavus, company de l'emperador romà Claudi.
 Subri Flavus, militar romà que conspirà contra Neró.